Список игр, разработанных и/или изданных компанией Ubisoft Entertainment и её дочерними компаниями.

0—9 
 187 Ride or Die (2005) — PS2, Xbox

A 
 Academy of Champions (2009)
 Animaniacs (2011) — Nintendo Wii
 Action Soccer (1995) — DOS
 The Adventures of Valdo & Marie (1997) — Windows
 Alexander (2004) — Windows
 All Star Tennis '99 (1998) — Nintendo 64, PS1
 All You Can Play: 10 Racing Games (1999) — Windows
 America’s Army: Rise of a Soldier (2006) — Xbox
 America’s Army: True Soldiers (2007) — Xbox 360
 AND 1 Streetball (2006) — PS2
 Anno 1404 (2009) (Windows, Nintendo Wii, Nintendo DS)
 Anno 1800 (2018) — PC
 Anno 2070 (2011) — PC
 Anne McCaffrey’s Freedom: First Resistance (2000) — Nintendo Wii
 Armored Core 2 (2001) — PS2
 Asphalt Urban GT (2004) — Mobile Phone, N-Gage, NDS
 Asphalt 2: Urban GT — N-Gage, NDS, PSP
 Advance Guardian Heroes (2004) — Game Boy Advance
 Ape Escape: Pumped & Primed (2004) — PS2
 Assassin’s Creed (2007) — PS3, Xbox 360, PC
 Assassin’s Creed II (2009) — PS3, Xbox 360, PC
 Assassin’s Creed: Bloodlines (2009) — PSP
 Assassin’s Creed: Altair’s Chronicles (2008) — Nintendo DS, IOS
 Assassin’s Creed: Brotherhood (2010) — PS3, Xbox 360, PC
 Assassin’s Creed: Revelations (2011) — PS3, Xbox 360, PC
 Assassin’s Creed III (2012) — PS3, X360, PC
 Assassin’s Creed III: Liberation (2012—2014) — PC, PS Vita, PS3, Xbox 360
 Assassin’s Creed IV: Black Flag (2013) — PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC
 Assassin’s Creed: Unity (2014) — PC, Xbox One PS4
 Assassin’s Creed: Rogue (2014) — PC, Xbox 360 PS3
 Assassin’s Creed Syndicate (2015) — PC, PS4, Xbox
 Assassin’s Creed Origins (2017) — PC, Xbox One, PS4
 Assassin’s Creed Odyssey (2018) — PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One
 Assassin’s Creed Valhalla (2020) — PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Windows
 Assassin’s Creed Mirage (2023) — PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Windows
 Armored Core: for Answer (2008) — PS3, Xbox 360
 Astonishia Story (2006) — PSP

B 
 B.A.T. (1990) — Ami, CPC, ST, C64, DOS
 B.A.T. II - The Koshan Conspiracy (1992) — Ami, DOS, ST
 Baldur’s Gate: Dark Alliance (2004) — GBA
 Batman: Rise of Sin Tzu (2003) — Xbox, PS2
 Batman: Vengeance (2001) — Xbox, GCN, PS2, GBA, Win
 Battle Realms (2001) — Win
 Beyond Good & Evil (2003) — Xbox, PS2, GCN, Win : HD Version (2011) — (PlayStation Network, Xbox Live Arcade)
 Battle of Giants: Dinosaurs (2008) — NDS,
 Battle of Giants: Dinosaurs Fight for Survival (2010) — NDS,
 Battle of Giants: Dragons (2009) — NDS,
 Battle of Giants: Dragons Bronze Edition (2009) — NDS,
 Battle of Giants: Mutant Insects (2010) — NDS,
 Battle of Giants: Mutant Insects Revenge (2010) — NDS,
 B.C. Kid (1992) — Amiga
 Blazing Angels (2006) — Xbox, X360, PS3, Win
 Blazing Angels 2: Secret Missions of WWII (2007) — PS3, X360, Win, Wii
 Brothers in Arms: Earned in Blood (2005) — Win, PS2, Xbox
 Brothers In Arms: Road to Hill 30 (2005) — Win, PS2, Xbox
 Brothers in Arms: Hell’s Highway (2008) — Win, PS3, X360
 Battles of Prince of Persia (2006) — NDS
 Beowulf: The Game (2007) — PS3, X360, Win, PSP
 Buck Bumble (1998) — N64
 Business Tycoon (2001) — Win

C 
 C.O.P.: The Recruit (2009) — DS
 Call of Juarez
 Call of Juarez Bound in Blood
 Call of Juarez Gunslinger
 Capitalism 2 (2001) — Win
 Catz 5 (2002) — Win
 Chessmaster (2003/2004) — Xbox, PS2, Win
 Chessmaster 9000 (2002) — Win, Mac
 Chessmaster 10th Edition (2004) — Win
 Casar Millan’s The Dog Whisperer (2008) — NDS, Win
 Cold Fear (2005) — Win, Xbox, PS2
 Conflict Zone (2001) — PS2
 Conquest: Frontier Wars (2001) — Win
 Cover Girl (2009) — PSP
 Cranium Kabookii (2007)
 Crouching Tiger, Hidden Dragon (2003) — Xbox, PS2, GBA
 CSI: Crime Scene Investigation (2004) — Win, Xbox
 CSI: Dark Motives (2004) — Win, NDS
 CSI: Miami (2004) — Win, iOS
 CSI: Hard Evidence (2007) — Win, X360, Wii
 CSI: NY (2008) — Win
 CSI: Deadly Intent (2009) — Win, X360, Wii, DS
 CSI: Fatal Conspiracy(2010) — Win
 Cloudberry Kingdom(2013) — PC, X360, PS3, Wii
 Cloudy with a chance of meatballs (2009) — DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360
 Child of Light (2014) — PC, X360, PS3, Wii U, XONE, PS4

D 
 Dark Messiah of Might and Magic (2006) — Win
 Dark Messiah of Might and Magic: Elements (2008) — X360
 Destroyer Command (2002) — Win
 Dogz (2006) — Win
 Dogz 2 (2007) — Win
 Dogz 5 (2002) — Win, GBA
 Dogz 6 (2006) — Win
 Driver: Parallel Lines (2007) — Win, Wii
 Driver 76 (2007) — PSP
 Driver: San Francisco (2011) — Mac, Win, PS3, X360, Wii, 3DS
 Dragon Riders: Chronicles of Pern (2001) — DC, Win
 Downtown Run (2003) Win, PS2, GC
 The dog island (2009) — PS2, Wii

E 
 Enchanted Arms (2006) — X360, PS3
 Ener-G (2008) — DS
 Evil Twin: Cyprien’s Chronicles (2001) — DC, PS2, Win
 Evolution Worlds (2002) — GCN

F 
 F1 Racing Championship (2001) — Win, PS1, N64, PS2, DC
 F1 Racing Simulation (1998) — Win
 Faces of War (2006) — Win
 Far Cry (2004) — Win
 Far Cry Instincts (2005) — Xbox
 Far Cry Instincts Evolution (2006) — Xbox
 Far Cry Instincts Predator (2006) — X360
 Far Cry: Vengeance (2006) — Wii
 Far Cry 2 (2008) — Win, PS3, X360
 Far Cry 3 (2012) — Win, PS3, X360
 Far Cry 3: Blood Dragon (2013) — Win, PS3, X360
 Far Cry 4 (2014) — Win, PS3, X360, PS4, XONE
 Far Cry Primal (2016) — Win, PS4, XONE
 Far Cry 5 (2018) — Win, PS4, XONE
 Far Cry New Dawn (2019) — Win, PS4, XONE
 Far Cry 6 (2021) — Win, PS4, PS5, XONE, XSX (XSS)
 FLOW: Urban Dance Uprising — PS2
 For Honor (2017) — PS4, Win, XONE
 From Dust (2011) — Win, PS3, X360

G 
 Galaxy life (2011) — RIA
 GT Pro Series (2006) — Wii
 Great Courts (1989) — Ami, Lynx, C64, CPC, DOS, SNES, ST, ZX
 Grey’s Anatomy: The Video Game (2009) — Win, Wii, DS
 Grandia 2 (1997&2001) — Win, PS2, DC
 Growtopia (2017) — Win, android, ios

H 
 Hamsterz Life (2006) DS
 Hamsterz Life 2 (2009) DS
 Haze (2008) — PS3
 Hell-Copter (1999) — Win
 Heroes of Might and Magic V (2006) — Win
 Heroes of Might and Magic V: Hammers of Fate (2006) — Win
 Heroes of Might and Magic V: Tribes of the East (2007) — Win
 Hype: The Time Quest (1999) — Win

I 
 IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles Ace Expansion Pack (2004) — Win
 IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover — Win
 Imagine: Animal Doctor (2007) — DS
 Imagine: Babyz (2007) — DS
 Imagine: Fashion Designer (2007) — DS
 Imagine Fashion Party (2008) — Wii
 Imagine: Figure Skater (2007) — DS
 Imagine: Master Chef (2007) — DS
 Imagine: Party Babyz (2008) — Wii
 Immortals Fenyx Rising (2020) — PS4, PS5, XONE, XSX (XSS), Switch, Stadia, Win
 imperialism 2: Age of Exploration (1999) — Win
 I am alive (2012) — Win, PS3, Xbox 360

J 
 James Cameron’s Avatar: The Game (2009) — X360, PS3, PSP, DS, Wii, Win
 Jimmy Connors Pro Tennis Tour (1993) — NES
 James Noir’s Hollywood Crimes (2011) — Nintendo 3DS
 Just Dance (2009) — Wii
 Just Dance 2  (2010) — Wii
 Just Dance 3  (2011) — Wii, PS3, Xbox 360
 Just Dance 4  (2012) _ Wii, PS3, Xbox 360, Wii U
 Just Dance 2014 (2013) — Wii, PS3, Xbox 360, Wii U, PS4, XONE
 Just Dance 2015 (2014) — Wii, PS3, Xbox 360, Wii U, PS4, XONE
 Just Dance 2016 (2015) — Wii, WII U, PS3, PS4, XONE, X360
 Just Dance 2017 (2016) — PS3, PS4, X360, XONE, WII, WII U, NINTENDO SWITCH, Win
 Just Dance 2018 (2017) — PS3, PS4, X360, XONE, WII, WII U, Nintendo Switch
 Just Dance 2019 (2018)
 Just Dance 2020 (2019)
 Just Dance 2021 (2020)
 Just Dance 2022 (2021)

K

L 
 Lost Magic (2006) — NDS
 Lost: Via Domus (2008) — Win, PS3, X360
 Lock On: Modern Air Combat (2003) — Win
 Lunar: Silver Star Story Complete (1992) — Saturn, PlayStation,Windows, iOS
 Lunar: Dragon Song (2005) — NDS

M 
 Michael Jackson: The Experience  (2010) — Wii, NDS, PSP, Xbox 360 Kinect, PSM
 Might & Magic: Clash of Heroes (2009) — NDS
 Might & Magic: Heroes VI (2011) — Win
 Might & Magic Heroes Online — Win
 Monaco Grand Prix (1999) — N64, DC, PS
 Monaco Grand Prix Racing Simulation 2 (1999) — Win
 Monster 4x4: Masters of Metal (2003) — PS2, GCN
 Monster 4x4 World Circuit (2006) — Wii
 Movie Games (2008) — Wii
 Mum’s Night Off (2001) — PS2
 My Coach
 My French Coach (2007) — NDS, Wii
 My French Coach Level 2: Intermediate (2007) — NDS
 My Fun Facts Coach (2008) — NDS
 My Japanese Coach (2008) — (NDS)
 My Chinese Coach (2008) — (NDS)
 My Life Coach(2008) — NDS
 My SAT Coach(2008) — NDS
 My Spanish Coach (2007) — NDS, Wii, PSP
 My Spanish Coach Level 2: Intermediate (2007) — NDS
 My Weight Loss Coach (2008) — NDS
 My Word Coach (2007) — NDS, Wii
 My Dutch Coach(2007) NDS
 Myst Masterpiece Edition (2000) — Win
 Myst III: Exile (2001) — Win, Mac
 Myst IV: Revelation (2004) — Win, Mac
 Myst V: End of Ages (2005) — Win, Mac
 Moto Racer Advance (2002) GBA

N 
 Night Hunter (1989) — ST520
 Naruto: Rise of a Ninja (2007) — X360
 Naruto: The Broken Bond (2008) — X360
 No More Heroes (2007) — Wii
 No More Heroes 2: Desperate Struggle (2010) — Wii

O 
 Open Season (2006) — Wii, PS2, PSP, Win, GBA, X360, Xbox, NDS, GCN
 Outland (2011) — PlayStation Network, Xbox Live Arcade

P 
 Planet of the Apes (2001) — Ps1; Win
 Pacific Fighters (2004) — Win
 Paradise (2006) — Win
 Pawly Pets: My Animal Hospital (2007) — Win
 Payuta (1994) — Win
 Peter Jackson’s King Kong (2005) — Win, PS2, GCN, Xbox, X360, PSP, NDS
 Petz: Crazy Monkeyz (2008) — Wii
 Petz: Horsez Club (2008) — Wii
 Petz: Rescue Wildlife Vet (2008) — Wii
 Petz Sports: Dog Playground (2008) — Wii
 POD — Planet of Death (1996) — Win
 POD 2 / POD: Speedzone (2000) — DC
 Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor (2001) — Win
 Prince of Persia: The Sands of Time (2003) — Xbox, PS2, GCN, Win, GBA, (2005) — NDS, (2021) — PS4, XBOX ONE
 Prince of Persia: Warrior Within (2004) — Xbox, PS2, GCN, Win
 Prince of Persia: The Two Thrones (2005) — Xbox, PS2, GCN, Win
 Prince of Persia: Revelations (2005) — PSP
 Prince of Persia: Rival Swords (2007) — Wii, PSP
 Prince of Persia (2008) — X360, PS3, Win
 Prince of Persia: The Forgotten Sands (2010) — X360, PS3, Wii, PSP, NDS, Win
 Prince of Persia Classic (2012) — Android, iOS
 Prince of Persia The Shadow and the Flame (2013) — Android, iOS
 Pro Rally 2002 (2002) — PS2, GCN
 Puffy’s Saga (1988) — Ami, C64, CPC, DOS, ST, ZX

R 
 RanX (1990) — Ami, DOS, ST
 Rayman (1996) — Win, PS1, GBC, Jag, Sat
 Rayman Gold (1997) — Win
 Rayman Designer (1997) — Win
 Rayman Forever (1998) — Win
 Rayman Advance (2001) — GBA
 Rayman 2: The Great Escape (1999/2000) — Win, N64, DC, PS1
 Rayman Revolution (2000/2001) — PS2
 Rayman DS (2005) — NDS
 Rayman M (2001) — Xbox, PS2, GCN, Win
 Rayman 3: Hoodlum Havoc (2003) — Xbox, PS2, GCN, Win, GBA, MAC, N-GAGE
 Rayman: Hoodlums' Revenge (2005) — GBA
 Rayman Raving Rabbids (2006) — Wii, GBA, PS2, NDS, Win, X360
 Rayman Raving Rabbids 2 (2007) — Wii, DS
 Rayman Raving Rabbids TV Party (2008) — Wii, DS
 Rabbids Go Home (2009) — Wii, DS
 Rabbids Go Home Two: World Tour Crazy Adventures — 3DS
 Rayman Origins (2011) — PlayStation 3 X-BOX 360
 Rayman Legends (2013) — PlayStation 3 X-BOX 360
 Real Football 2008 (2007) — DS
 RealMYST (2000) — Win, Mac
 Red Steel (2006) — Wii
 Red Steel 2 (2009) — Wii
 Redline Racer (1998) — Win
 Riven, The Sequel to Myst (1998) — Win
 Rocket: Robot on Wheels (1999) — N64
 Rocksmith (2012) — PS3, Xbox 360, PC
 Rocksmith 2014 (2013) — PS3, Xbox 360, PC; (2014) — PS4, XONE
 Rocky (2002) — GBA, GCN, PS2, Xbox
 Rocky Legends (2004) — Xbox, PS2
 Rocky Balboa (videogame) (2007) — PSP
 Racket Sports (2010) — PS3 (PlayStation Move)
 Red Record: Ryan Duguid’s Story (2010) — Xbox
 R.U.S.E. (2010) — Win, X360, PS3,PC

 S 
 S.C.A.R.S (1998) — N64, PS1, Win
 Scott Pilgrim vs. the World: The Game (2010) — PS3
 Secret of the Silver Earring (2004) — Win
 Shadowbane: The Rise of Chaos (2003) — Win
 Shaun White Snowboarding (2008) — Wii, PS3, X360, Win
 Shaun White Snowboarding: World Stage (2009) — Wii
 Silent Hunter III (2005) — Win
 Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific (2007) — Win
 Silent Hunter IV: U-Boat Mission (2008) — Win
 Skateball (1989) — Ami, CPC, Amstrad GX, ST, C64, DOS, ZX
 Skull & Bones (2022) — PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows
 Skull Caps (1998)
 Speed Busters (1998) — Win
 Speed Devils (2003) — DC
 Sprung (2004) — NDS
 Star Wars Trilogy: Apprentice of the Force (2004) — GBA
 Star Wars: Lethal Alliance (2006) — PSP, NDS
 Steep (2016)
 Stratego — Next Edition (2007) — NDS
 Street Racer (1994) — Ami, DOS, GB, PS1, Sat, SMD, SNES
 Surf’s Up (2007) — X360, PS3, Wii, PSP, PS2, GCN, NDS, GBA, Win
 Sub Culture (1997) — Win
 South Park: The Stick of Truth (2014) — X360, Win, PS3
 South Park: The Fractured But Whole (2017) — PS4, Win, XONE

 T 
 Tenchu: Shadow Assassins (2009) — Wii , PSP
 Tom Clancy’s EndWar (2008/2009) — X360, PS3, DS, Win
 Tom Clancy’s H.A.W.X. (2009) — Win, X360, PS3
 Tom Clancy’s H.A.W.X. 2 (2010) — Win, X360, PS3
 Tom Clancy’s Ghost Recon (2001&2003) — Win, Xbox, PS2, GCN
 Tom Clancy’s Ghost Recon: Desert Siege (2003) — Win
 Tom Clancy’s Ghost Recon: Island Thunder (2003) — Xbox, Win
 Tom Clancy’s Ghost Recon: Jungle Storm (2004) — PS2
 Tom Clancy’s Ghost Recon 2 (2004/2005) — Xbox, PS2, GCN
 Tom Clancy’s Ghost Recon 2: Summit Strike (2005) — Xbox
 Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter (2006) — Xbox, X360, Win, PS2
 Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 (2007) — X360, PS3, Win
 Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier (2012) — X360, PS3, Win, Wii, DS, PSP
 Tom Clancy’s Ghost Recon: Shadow Wars (2011) — 3DS
 Tom Clancy’s Rainbow Six: Rogue Spear (1999) — Win, Mac, DC, PS1
 Tom Clancy’s Rainbow Six: Rogue Spear: Urban Operations (2000) — Win
 Tom Clancy’s Rainbow Six: Rogue Spear: Black Thorn (2001) — Win
 Tom Clancy’s Rainbow Six 3: Raven Shield (2003) — Win, Xbox, PS2, GCN
 Tom Clancy’s Rainbow Six 3: Raven Shield: Athena Sword (2004) — Win
 Tom Clancy’s Rainbow Six 3: Raven Shield: Iron Wrath (2005) — Win
 Tom Clancy’s Rainbow Six 3: Black Arrow (2004) — Xbox
 Tom Clancy’s Rainbow Six: Critical Hour (2004) — Xbox
 Tom Clancy’s Rainbow Six: Lockdown (2005) — Xbox, PS2, GCN, Win
 Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas (2006) — X360, Win ,PS3,PSP
 Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas 2 (2008) — X360, Win ,PS3, PSP
 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (2015) — XONE, Win, PS4
 Tom Clancy’s Splinter Cell (2002) — Xbox, PS2, GCN, Win
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora Tomorrow (2004) — Xbox, PS2, GCN, Win
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory (2005) — Xbox, PS2, GCN, Win
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Essentials (2006) — PSP
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent (2006) — Xbox, PS2, Win, X360, GCN, Wii
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction (2010) — Win, X360
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist (2013) — Win, X360, PS3
 Tom Clancy’s: The Division (2016) — XONE, Win, PS4
 Tom Clancy’s The Division 2 — Xbox One, PS4, PC
 The Adventures of Valdo and Marie (1997) — Win
 The Crew (2014) — PC, PS4, Xbox One
 The Crew 2 (2018) — PC(Win,Mac), XONE, PS4
 The Dukes of Hazzard: Return of the General Lee (2004) — Xbox, PS2
 The Settlers: Heritage of Kings (2005) — Win
 The Settlers II 10th Anniversary (2007) — Win
 The Settlers: Rise of an Empire (2007) — Win
 The Settlers 7: Paths to a Kingdom (2010) — Win
 The Political Machine (2004) — Win
 The Sum of All Fears (2002/2003) — GCN, Win, GBA
 TIM7 (1996) — Win
 TMNT (2007) — X360, PS3, PSP, NDS, GCN, Wii, GBA, Win, PS2
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Smash-Up (2009) — Wii, PS2
 Tonic Trouble (2000) Win, N64
 Tork: Prehistoric Punk (2005) — Xbox
 Trollz: Hair Affair! (????) — GBA
 TV Show King Party (2008) — Wii
 Twinworld (1989) — Acorn Archimedes, Ami, CPC, ST, C64

U 
 Unreal (1990) — Ami, DOS, ST
 Uru: Ages Beyond Myst (2003) — Win
 Uru: The Path of the Shell (2004) — Win
 Theocracy (2000) — Win

V 
 Valiant Hearts: The Great War (2014) — Win, X360, XONE, PS3, PS4, iOS, Android

W 
 Warlords Battlecry II (2002) — Win
 Warlords IV: Heroes of Etheria (2003) — Win
 Will Rock (2003) — Win
 World in Conflict (2007) — Win
 World in Conflict: Soviet Assault (2009) — Win
 World in Conflict: Complete Edition (2009) — Win
 Wheelman (2009) — Win, X360, PS3 PSPF
 Watch Dogs (2014) — Win, X360, PS3, PS4, XONE
 Watch Dogs 2 (2016) — Win, PS4, XONE
 Watch Dogs: Legion (2021) — Win, PS4, PS5, XONE, XSX

X 
 XIII (2003) — Xbox, PS2, GCN, Win

Y 
 Yohoho! Puzzle Pirates (2005) — Win
 Your Shape (Holiday 2009) — Wii

Z 
 Zombi (1986 (CPC), 1990) — Ami, C64, CPC, DOS, ST, ZX
 Zombi U (Wii U)
 Zeit² (2011) — PC, X360
 ZOMBI (2015) — PC

Примечания

Ссылки 
 Список игр Ubisoft на сайте MobyGames
 Список игр Ubisoft на сайте IGN

Ubisoft